Департамент Хачаль  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.

Территория — 14749 км². Население — 21730 человек. Плотность населения — 1,50 чел./км².

Административный центр — Сан-Хосе-де-Хачаль.

География 
Департамент расположен на севере провинции Сан-Хуан.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Ла-Риоха
на востоке — с департаментом Валье-Фертиль
на юго-востоке — с департаментом Каусете
на юге — с департаментами Альбардон, Ангако
на юго-западе — с департаментом Ульум
на западе — с департаментом Иглесия

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Хуан